Vida Gábor (1929–2022) műkorcsolyázó, edző, sportvezető
 Vida Gábor (1935) biológus
 Vida Gábor (1937–2007) fuvolista, festő
 Vida Gábor (1968) író
 Vida Gábor (1975) labdarúgó-játékvezető